John Ellis (natuuronderzoeker), Iers koopman en natuuronderzoeker (1710-1776)
 John Ellis (beul), Brits beul (1874-1932)
 John Ellis (politicus) (1930-2019), Britse politicus
 John Ellis (natuurkundige), Engels theoretisch natuurkundige (*1946)
 John Ellis (gitarist), Engelse gitarist van The Vibrators en The Stranglers (*1952)
 John Ellis (golfer), Amerikaanse golfprofessional
 John Ellis (acteur), Australisch acteur
 John Ellis (saxofonist), Amerikaans saxofonist (*1974)